Bangbayang (Bantarkawung), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Gekbrong), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Tegal Buleud), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Situraja), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Cipaku), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Lemahsugih), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Cicurug), een plaats in Indonesië
Bangbayang (Ciambar), een plaats in Indonesië